Parque Nacional Glacier (Canadá)
Parque Nacional Glacier (Estados Unidos)
Parque Nacional Glacier Bay — Alasca

Ver também 
Parque Nacional Los Glaciares — Argentina

Desambiguações de topônimos